Флинк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флинк, Варвара Александровна (род. 1996) — российская теннисистка.
 Флинк, Говерт (1615—1660) — голландский живописец, известен как портретист.
 Флинк, Софи (род. 1995) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в метании копья.
 Флинк, Стив — американский спортивный журналист и историк спорта.